

Geografia 
 Groote Eylandt – isola del Golfo di Carpentaria, nell'Australia nord-orientale
 Groote Laagte – villaggio nel distretto di Ghanzi, Botswana
 Parco nazionale De Groote Peel – parco nazionale nei Paesi Bassi

Persone 
 Geert Groote – predicatore olandese fondatore dei Fratelli della vita comune
 Michel De Groote – ex calciatore belga

Altro 
 Groote Schuur – tenuta nel quartiere di Rondebosch a Città del Capo in Sudafrica
 Ospedale Groote Schuur – ospedale di Città del Capo in Sudafrica